Национальная народная партия () — правящая политическая партия Ганы в 1979 — 1981 годах.

Основание партии 
После того, как 30 ноября 1978 года военный режим генерал-лейтенанта Фреда Акуффо снял запрет на деятельность политических партий с 1 января 1979 года, в Гане начался процесс формирования партий. В декабре того же года бывший министр иностранных дел в правительстве Кваме Нкрумы Имору Эгала основал Национальную народную партию, как наследницу идей Нкрумы. 

Основу ННП составили представители различных фракций Народной партии конвента, распущенной в 1966 году. Партия претендовала на «объединение всех национально-патриотических сил страны» и имела широкую социальную базу — она пользовалась поддержкой в среде интеллигенции, предпринимателей, чиновничества, рабочих, крестьян, радикально настроенной молодёжи. Манифест ННП провозглашал задачу покончить с крайним социальным расслоением общества, обеспечить всем гражданам Ганы право на труд и справедливую оплату труда. В области внешней политики партия декларировала верность курсу позитивного нейтралитета и неприсоединения, сотрудничества с партиями и правительствами других стран в борьбе против империализма, колониализма, неоколониализма и расовой дискриминации.

История партии 
Ещё в дни основания партии в ней развернулась борьба между её консервативным руководством и радикальным течением «молодых нкрумовцев», которые требовали полной перестройки экономической и социальной структуры Ганы и устранения влияния иностранных монополий в экономике страны.

В ходе подготовки к всеобщим выборам у лидера партии Имору Эгала возникли проблемы и с военными властями — они не допустили его к участию в выборах. Выход был найден, когда кандидатом в президенты от ННП стал племянник Эгалы, малоизвестный сотрудник министерства иностранных дел Хилла Лиманн. Несмотря на все сложности 18 июня 1979 года партия получила 71 из 140 мест в парламенте, а Хилла Лиманн вышел во второй тур президентских выборов. 9 июля Лиманн и кандидат в вице-президенты Джозеф де Графт-Джонсон одержали окончательную победу и вступили в должности 24 сентября 1979 года.

Режим Третьей республики не решил проблем страны. Экономическое положение продолжало ухудшаться, партия и президент подвергались резкой критике парламентский оппозиции, возглавляемой правой Партией народного фронта, имевшей 43 места в парламенте, обострилось противоборство внутри ННП.
В конце мая 1980 года в Кумаси состоялся съезд партии, во время которого противостояние группировок полностью парализовало её деятельность. Съезд не смог принять программные документы и избрать руководящие органы ННП. В условиях надвигающегося раскола руководство партии прервало съезд, распустило Центральный комитет ННП и отстранило от обязанностей председателя партии Дж. Квартейя. 31 мая 1980 года все руководящие партийные функции были переданы в руки триумвирата, состоявшего из Хиллы Лиманна, председателя ННП Наны О. Беко III и Имору Эгалы.

1981 год стал последним в истории Национальной народной партии. 2 апреля в Нью-Йорке скончался основатель партии Имору Эгала, а 31 декабря 1981 года режим Третьей республики был свергнут в ходе военного переворота, осуществлённого капитаном Джерри Роулингсом. Политические партии были запрещены, некоторые руководители ННП подверглись аресту.

Идеология 
Идеологическая база Национальной народной партии возникла как результат компромисса между противоборствующими партийными фракциями. Партийной идеологией был провозглашён «нкрумаизм», конкретное содержание которого не раскрывалось. Конечной целью партии провозглашалось построение в Гане социализма. Достигнуть этой цели предполагалось в ходе длительного экономического и культурного строительства, опираясь на «свободную волю избирателей» и смешанную экономику.

Примечания

Литература 
 Политические партии: Справочник / Под общ. ред. Загладина В. В., Киселёва Г. А. — М.:Политиздат, 1981. — С.203.
 Гана // Политические партии современной Африки (справочник) — М. «Наука», 1984 — С. С. 92-93.

Ссылки 
Политические партии по алфавиту
Политические партии Ганы
Социалистические партии
Политические партии, основанные в 1979 году
Исчезли в 1981 году
История Ганы